Јања може бити:

 Јања (име), српско женско име, Јана

или

 Јања (Књажевац), село у општини Књажевац, Зајечарски округ, Република Србија
 Јања (Бијељина), село у граду Бијељина, Семберија, Република Српска, БиХ
 Јања Гора, насеље у општини Плашки, Лика, Република Хрватска
 Јања Липа, насеље у општини Кутина, Мославина, Република Хрватска

или

 Јањ, назив за реку и област јужно од Шипова у Републици Српској, БиХ
 Јања (река), река, лева притока Дрине у Семберији
 Јања (притока Пљусе), река у Псковској области у Русији

или

 Јања Нешковић, епископ Српске православне цркве

Види још 
 Кир Јања (вишезначна одредница)
 Јана